Tahaa es una comuna francesa situada en la subdivisión de Islas de Sotavento, que forma parte de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.

Composición 
Está formada por la unión de las ocho comunas asociadas de Faaaha, Haamene, Hipu, Iripau, Niua, Ruutia, Tapuamu y Vaitoare, que abarcan la isla de Tahaa y sus cuarenta y ocho motus:

Demografía 

Fuente: Insee

Referencias

Enlaces externos 

 

Tahaa (Polinesia Francesa)
Producción de vainilla